El término Papín (también, Papin) pueden referirse, en esta enciclopedia:

 a Papín, localidad de Afganistán;
 a Papin, apellido;
 a Papín, un dulce;
 a Papín, municipio eslovaco del distrito de Humenné, región de Prešov;
 a Papín, aldea española de la parroquia de Penarrubia, del municipio de Baralla, provincia de Lugo, Galicia.